Арайс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Арайс, Виктор (1910—1988) — латышский коллаборационист, военный преступник.
 Арайс, Владимир Михайлович (род. 1961) — советский и российский футболист и тренер.
 Арайс, Елена Николаевна (род. 1960) — заслуженный тренер России по художественной гимнастике.
 Арайс, Рональд (род. 1987) — латышский легкоатлет.
 Арайс, Юлий (1884—1967) — латышский юрист и политик.